Di seguito una lista di asteroidi dal numero 131001 al 132000 con data di scoperta e scopritore.

131001-131100 

|-
| 131001 - ||  || 27 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 131002 - ||  || 18 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 131003 - ||  || 19 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 131004 - ||  || 19 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 131005 - ||  || 3 dicembre 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| 131006 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131007 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131008 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131009 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131010 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131011 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131012 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131013 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131014 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131015 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131016 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131017 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131018 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131019 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131020 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131021 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131022 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131023 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131024 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131025 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131026 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131027 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131028 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131029 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131030 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131031 - ||  || 7 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131032 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131033 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131034 - ||  || 6 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131035 - ||  || 5 dicembre 2000 || T. Pauwels
|-
| 131036 - || 2000 YE || 16 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131037 - || 2000 YN || 16 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131038 - || 2000 YP || 16 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131039 - ||  || 17 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131040 - ||  || 16 dicembre 2000 || T. Pauwels
|-
| 131041 - ||  || 24 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 131042 - ||  || 23 dicembre 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| 131043 - ||  || 22 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131044 - ||  || 23 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131045 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131046 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131047 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131048 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131049 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131050 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131051 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131052 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131053 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131054 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131055 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131056 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131057 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131058 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131059 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131060 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131061 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131062 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131063 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131064 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131065 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131066 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131067 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131068 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131069 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131070 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131071 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131072 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131073 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131074 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131075 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131076 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131077 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131078 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131079 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131080 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131081 - ||  || 29 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 131082 - ||  || 21 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131083 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131084 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131085 - ||  || 29 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 131086 - ||  || 29 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 131087 - ||  || 29 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 131088 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131089 - ||  || 17 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 131090 - ||  || 23 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131091 - ||  || 31 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 131092 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 131093 - ||  || 31 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 131094 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131095 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131096 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131097 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131098 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131099 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131100 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|}

131101-131200 

|-
| 131101 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131102 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131103 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131104 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131105 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131106 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131107 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131108 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131109 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131110 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131111 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131112 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131113 - ||  || 15 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131114 - ||  || 15 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131115 - || 2001 BN || 17 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 131116 - || 2001 BS || 17 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 131117 - ||  || 16 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 131118 - ||  || 18 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131119 - ||  || 18 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131120 - ||  || 18 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131121 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131122 - ||  || 19 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 131123 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131124 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131125 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131126 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131127 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131128 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131129 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131130 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131131 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131132 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131133 - ||  || 24 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131134 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131135 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131136 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131137 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131138 - ||  || 28 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 131139 - ||  || 17 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 131140 - ||  || 17 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 131141 - ||  || 18 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 131142 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131143 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131144 - ||  || 29 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131145 - ||  || 27 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 131146 - ||  || 29 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 131147 - ||  || 31 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 131148 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131149 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131150 - ||  || 31 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 131151 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131152 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131153 - ||  || 2 febbraio 2001 || J. M. Roe
|-
| 131154 - ||  || 3 febbraio 2001 || J. Guarro
|-
| 131155 - ||  || 2 febbraio 2001 || G. Hug
|-
| 131156 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131157 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131158 - ||  || 2 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131159 - ||  || 2 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131160 - ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 131161 - ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 131162 - ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 131163 - ||  || 1 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 131164 - ||  || 2 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 131165 - ||  || 2 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 131166 - ||  || 2 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131167 - ||  || 3 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131168 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131169 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131170 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131171 - ||  || 15 febbraio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 131172 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131173 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131174 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131175 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131176 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131177 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131178 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131179 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131180 - ||  || 15 febbraio 2001 || Črni Vrh
|-
| 131181 Žebrák||  || 15 febbraio 2001 || P. Pravec, L. Šarounová
|-
| 131182 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131183 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131184 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131185 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131186 Pauluckas || 2001 DS || 16 febbraio 2001 || Tenagra II
|-
| 131187 - || 2001 DW || 16 febbraio 2001 || Tenagra II
|-
| 131188 - ||  || 16 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 131189 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131190 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131191 - ||  || 17 febbraio 2001 || Farpoint
|-
| 131192 - ||  || 16 febbraio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 131193 - ||  || 17 febbraio 2001 || Tenagra II
|-
| 131194 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131195 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131196 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131197 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131198 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131199 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131200 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|}

131201-131300 

|-
| 131201 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131202 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131203 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131204 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131205 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131206 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131207 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131208 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131209 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131210 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131211 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131212 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131213 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131214 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131215 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131216 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131217 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131218 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131219 - ||  || 21 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131220 - ||  || 22 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 131221 - ||  || 22 febbraio 2001 || Tenagra II
|-
| 131222 - ||  || 22 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 131223 - ||  || 20 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 131224 - ||  || 19 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 131225 - ||  || 19 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 131226 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131227 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131228 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131229 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131230 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131231 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131232 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 131233 - ||  || 16 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 131234 - ||  || 22 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 131235 - ||  || 17 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 131236 - || 2001 ER || 4 marzo 2001 || J. M. Roe
|-
| 131237 - ||  || 1 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131238 - ||  || 1 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131239 - ||  || 1 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131240 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 131241 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 131242 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 131243 - ||  || 15 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131244 - || 2001 FD || 18 marzo 2001 || T. Kobayashi
|-
| 131245 Bakich ||  || 16 marzo 2001 || D. Healy
|-
| 131246 - ||  || 16 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 131247 - ||  || 19 marzo 2001 || P. G. Comba
|-
| 131248 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131249 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 131250 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 131251 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 131252 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 131253 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 131254 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 131255 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 131256 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131257 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131258 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 131259 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 131260 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131261 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131262 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131263 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131264 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131265 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131266 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131267 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131268 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131269 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131270 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131271 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131272 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131273 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131274 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131275 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131276 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131277 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131278 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131279 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131280 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131281 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131282 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131283 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131284 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131285 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 131286 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 131287 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 131288 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 131289 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 131290 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131291 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131292 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131293 - ||  || 18 marzo 2001 || NEAT
|-
| 131294 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 131295 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131296 - ||  || 23 marzo 2001 || NEAT
|-
| 131297 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 131298 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 131299 - ||  || 30 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 131300 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|}

131301-131400 

|-
| 131301 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 131302 - ||  || 23 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 131303 - ||  || 23 marzo 2001 || NEAT
|-
| 131304 - ||  || 23 marzo 2001 || NEAT
|-
| 131305 - ||  || 23 marzo 2001 || NEAT
|-
| 131306 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131307 - ||  || 27 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 131308 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 131309 - ||  || 27 marzo 2001 || NEAT
|-
| 131310 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 131311 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 131312 - ||  || 29 marzo 2001 || NEAT
|-
| 131313 - ||  || 24 marzo 2001 || NEAT
|-
| 131314 - ||  || 21 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 131315 - ||  || 18 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 131316 - ||  || 20 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 131317 - ||  || 20 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 131318 - ||  || 22 marzo 2001 || Kitt Peak
|-
| 131319 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 131320 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 131321 - ||  || 15 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 131322 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 131323 - ||  || 15 aprile 2001 || NEAT
|-
| 131324 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 131325 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 131326 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 131327 - ||  || 27 aprile 2001 || L. Ball
|-
| 131328 - ||  || 23 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 131329 - ||  || 27 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 131330 - ||  || 27 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 131331 - ||  || 27 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 131332 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 131333 - ||  || 28 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 131334 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 131335 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 131336 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 131337 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 131338 - ||  || 16 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 131339 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 131340 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 131341 - ||  || 18 aprile 2001 || NEAT
|-
| 131342 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 131343 - ||  || 24 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 131344 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 131345 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 131346 - ||  || 24 aprile 2001 || NEAT
|-
| 131347 - ||  || 25 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 131348 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 131349 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 131350 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 131351 - || 2001 JE || 2 maggio 2001 || J. Broughton
|-
| 131352 - ||  || 11 maggio 2001 || L. Šarounová
|-
| 131353 - ||  || 15 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 131354 - ||  || 15 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 131355 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 131356 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 131357 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 131358 - ||  || 19 maggio 2001 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 131359 - ||  || 17 maggio 2001 || NEAT
|-
| 131360 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131361 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131362 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131363 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131364 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131365 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131366 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131367 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131368 - ||  || 21 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 131369 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131370 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131371 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131372 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131373 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131374 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131375 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131376 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131377 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131378 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131379 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131380 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131381 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131382 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131383 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131384 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131385 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131386 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131387 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131388 - ||  || 18 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 131389 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131390 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131391 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131392 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131393 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131394 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131395 - ||  || 18 maggio 2001 || R. A. Tucker
|-
| 131396 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 131397 - ||  || 18 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 131398 - ||  || 22 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 131399 - ||  || 22 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 131400 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|}

131401-131500 

|-
| 131401 - || 2001 LY || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 131402 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 131403 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 131404 - ||  || 12 giugno 2001 || NEAT
|-
| 131405 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 131406 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 131407 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 131408 - ||  || 18 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 131409 - ||  || 18 giugno 2001 || NEAT
|-
| 131410 - ||  || 24 giugno 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 131411 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 131412 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 131413 - || 2001 NT || 8 luglio 2001 || NEAT
|-
| 131414 - ||  || 14 luglio 2001 || L. Ball
|-
| 131415 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 131416 - || 2001 OA || 16 luglio 2001 || J. Broughton
|-
| 131417 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 131418 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 131419 - ||  || 20 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 131420 - ||  || 16 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 131421 - ||  || 20 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 131422 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 131423 - ||  || 29 luglio 2001 || Ondřejov Observatory
|-
| 131424 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 131425 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 131426 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 131427 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 131428 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 131429 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 131430 - ||  || 29 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 131431 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 131432 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 131433 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 131434 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 131435 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 131436 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 131437 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 131438 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 131439 - ||  || 20 agosto 2001 || C. Wolfe
|-
| 131440 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 131441 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 131442 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 131443 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 131444 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 131445 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 131446 - ||  || 24 agosto 2001 || L. Ball
|-
| 131447 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 131448 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 131449 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 131450 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 131451 - ||  || 26 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 131452 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 131453 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 131454 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 131455 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 131456 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 131457 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 131458 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 131459 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 131460 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 131461 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 131462 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 131463 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 131464 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 131465 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 131466 - ||  || 23 agosto 2001 || NEAT
|-
| 131467 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 131468 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 131469 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 131470 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 131471 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 131472 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 131473 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 131474 - ||  || 12 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 131475 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 131476 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 131477 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 131478 - ||  || 11 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 131479 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 131480 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 131481 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 131482 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 131483 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 131484 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 131485 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 131486 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 131487 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 131488 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 131489 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 131490 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 131491 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 131492 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 131493 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 131494 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 131495 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 131496 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 131497 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 131498 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 131499 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 131500 - ||  || 26 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|}

131501-131600 

|-
| 131501 - ||  || 26 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 131502 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 131503 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 131504 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 131505 - ||  || 27 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 131506 - ||  || 28 settembre 2001 || NEAT
|-
| 131507 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 131508 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 131509 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131510 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131511 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131512 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131513 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131514 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131515 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131516 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131517 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131518 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131519 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131520 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131521 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131522 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 131523 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131524 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 131525 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131526 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131527 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131528 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131529 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131530 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131531 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131532 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 131533 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131534 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131535 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131536 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131537 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131538 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131539 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131540 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131541 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131542 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131543 - ||  || 17 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 131544 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 131545 - ||  || 20 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 131546 - ||  || 9 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 131547 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131548 - ||  || 11 novembre 2001 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 131549 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131550 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131551 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131552 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131553 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131554 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131555 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131556 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131557 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131558 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131559 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131560 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131561 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131562 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131563 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131564 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131565 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131566 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131567 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131568 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131569 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131570 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131571 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131572 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131573 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 131574 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131575 - ||  || 13 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131576 - ||  || 13 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131577 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131578 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131579 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131580 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131581 - ||  || 15 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 131582 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131583 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131584 - ||  || 22 novembre 2001 || T. Kobayashi
|-
| 131585 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131586 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131587 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131588 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131589 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131590 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131591 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131592 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131593 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131594 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 131595 - ||  || 16 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 131596 - || 2001 XK || 4 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131597 - ||  || 8 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131598 - ||  || 12 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 131599 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131600 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|}

131601-131700 

|-
| 131601 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131602 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131603 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131604 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131605 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131606 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131607 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131608 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131609 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131610 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131611 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131612 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131613 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131614 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131615 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131616 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131617 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131618 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131619 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131620 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131621 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131622 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131623 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131624 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131625 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131626 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131627 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131628 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131629 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131630 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131631 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131632 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131633 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131634 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131635 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131636 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131637 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131638 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131639 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131640 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131641 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131642 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131643 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131644 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131645 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131646 - ||  || 14 dicembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 131647 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131648 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131649 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131650 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131651 - ||  || 14 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 131652 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131653 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131654 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131655 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131656 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131657 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131658 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131659 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131660 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131661 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131662 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131663 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131664 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131665 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131666 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131667 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131668 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131669 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131670 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131671 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131672 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131673 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131674 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131675 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131676 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131677 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131678 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131679 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131680 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131681 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131682 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131683 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131684 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131685 - ||  || 10 dicembre 2001 || W. Bickel
|-
| 131686 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131687 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131688 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131689 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131690 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131691 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131692 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131693 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131694 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131695 - ||  || 9 dicembre 2001 || S. S. Sheppard, J. T. Kleyna, D. C. Jewitt
|-
| 131696 - ||  || 9 dicembre 2001 || S. S. Sheppard, J. T. Kleyna, D. C. Jewitt
|-
| 131697 - ||  || 11 dicembre 2001 || J. T. Kleyna, S. S. Sheppard, D. C. Jewitt
|-
| 131698 - ||  || 7 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 131699 - || 2001 YA || 16 dicembre 2001 || J. M. Roe
|-
| 131700 - || 2001 YN || 17 dicembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|}

131701-131800 

|-
| 131701 - || 2001 YV || 18 dicembre 2001 || J. V. McClusky
|-
| 131702 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131703 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131704 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131705 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131706 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131707 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131708 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131709 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131710 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131711 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131712 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131713 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131714 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131715 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131716 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131717 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131718 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131719 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131720 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131721 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131722 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131723 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131724 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131725 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131726 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131727 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131728 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131729 - ||  || 17 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 131730 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 131731 - ||  || 17 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 131732 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131733 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131734 - ||  || 18 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 131735 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131736 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131737 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131738 - ||  || 19 dicembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 131739 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131740 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131741 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131742 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131743 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131744 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131745 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131746 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131747 - ||  || 21 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 131748 - ||  || 20 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 131749 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131750 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 131751 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 131752 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 131753 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 131754 - || 2002 AO || 5 gennaio 2002 || T. Kobayashi
|-
| 131755 - ||  || 6 gennaio 2002 || T. Kobayashi
|-
| 131756 - ||  || 6 gennaio 2002 || T. Kobayashi
|-
| 131757 - ||  || 6 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131758 - ||  || 4 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 131759 - ||  || 6 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 131760 - ||  || 11 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 131761 - ||  || 11 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 131762 Csonka ||  || 11 gennaio 2002 || Piszkéstető
|-
| 131763 Donátbánki ||  || 11 gennaio 2002 || Piszkéstető
|-
| 131764 - ||  || 10 gennaio 2002 || CINEOS
|-
| 131765 - ||  || 10 gennaio 2002 || CINEOS
|-
| 131766 - ||  || 10 gennaio 2002 || CINEOS
|-
| 131767 - ||  || 11 gennaio 2002 || CINEOS
|-
| 131768 - ||  || 12 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 131769 - ||  || 6 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131770 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 131771 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 131772 - ||  || 13 gennaio 2002 || T. Kobayashi
|-
| 131773 - ||  || 13 gennaio 2002 || T. Kobayashi
|-
| 131774 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 131775 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 131776 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 131777 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131778 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 131779 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 131780 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 131781 - ||  || 6 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 131782 - ||  || 14 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 131783 - ||  || 14 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 131784 - ||  || 5 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 131785 - ||  || 7 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 131786 - ||  || 7 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 131787 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131788 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131789 - ||  || 10 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 131790 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131791 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131792 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131793 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131794 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131795 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131796 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131797 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131798 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131799 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131800 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|}

131801-131900 

|-
| 131801 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131802 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131803 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131804 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131805 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131806 - ||  || 12 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131807 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131808 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131809 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131810 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131811 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131812 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131813 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131814 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131815 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131816 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131817 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131818 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131819 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131820 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131821 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131822 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131823 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131824 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131825 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131826 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131827 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131828 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131829 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131830 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131831 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131832 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131833 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131834 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131835 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131836 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131837 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131838 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131839 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131840 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131841 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131842 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131843 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131844 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131845 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131846 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131847 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131848 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131849 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131850 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131851 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131852 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131853 - ||  || 13 gennaio 2002 || Needville
|-
| 131854 - ||  || 12 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 131855 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131856 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131857 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131858 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131859 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131860 - ||  || 11 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 131861 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131862 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131863 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131864 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131865 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131866 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131867 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131868 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131869 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131870 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131871 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131872 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131873 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131874 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131875 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131876 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131877 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131878 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131879 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131880 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131881 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131882 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131883 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131884 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131885 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131886 - ||  || 15 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131887 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131888 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131889 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131890 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131891 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131892 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 131893 - ||  || 5 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 131894 - ||  || 7 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 131895 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131896 - ||  || 10 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 131897 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 131898 - ||  || 19 gennaio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 131899 - ||  || 19 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 131900 - ||  || 19 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|}

131901-132000 

|-
| 131901 - ||  || 21 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 131902 - ||  || 21 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 131903 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131904 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131905 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131906 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131907 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131908 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131909 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131910 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131911 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131912 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131913 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131914 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131915 - ||  || 21 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131916 - ||  || 21 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131917 - ||  || 21 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 131918 - ||  || 22 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131919 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131920 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 131921 - ||  || 19 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 131922 - ||  || 19 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 131923 - ||  || 4 febbraio 2002 || R. Dyvig
|-
| 131924 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 131925 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 131926 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 131927 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 131928 - ||  || 5 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 131929 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 131930 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 131931 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 131932 - ||  || 6 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 131933 - ||  || 8 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 131934 - ||  || 8 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 131935 - ||  || 8 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 131936 - ||  || 9 febbraio 2002 || R. Clingan
|-
| 131937 - ||  || 9 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 131938 - ||  || 9 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 131939 - ||  || 9 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 131940 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 131941 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 131942 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131943 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131944 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131945 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131946 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131947 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131948 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131949 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131950 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131951 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131952 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131953 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131954 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131955 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131956 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131957 - ||  || 11 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 131958 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 131959 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 131960 - ||  || 12 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 131961 - ||  || 12 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 131962 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 131963 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 131964 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 131965 - ||  || 12 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 131966 - ||  || 12 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 131967 - ||  || 12 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 131968 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131969 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131970 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131971 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131972 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131973 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131974 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131975 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 131976 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131977 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131978 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131979 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131980 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131981 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131982 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131983 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131984 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131985 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131986 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131987 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131988 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131989 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131990 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131991 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131992 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131993 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131994 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131995 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131996 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131997 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131998 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 131999 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132000 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0131001